Evropské instituce mohou být:
 Instituce Evropské unie
 Instituce Rady Evropy